Чёртова Гора — остановочная платформа Восточно-Сибирской железной дороги в Слюдянском районе Иркутской области
 Чёртова Гора — деревня в Новгородкинской волости Пушкиногорского района Псковской области